The Voice Brasil é um show de talentos brasileiro exibido pela Rede Globo. É a versão brasileira do formato original holandês The Voice of Holland, criado por John de Mol. A primeira temporada teve estreia em 23 de setembro de 2012, contando com apresentação de Tiago Leifert e Daniele Suzuki (no backstage), e tendo Claudia Leitte, Lulu Santos, Carlinhos Brown e Daniel como técnicos e jurados. Na segunda temporada, Miá Mello passou a substituir Daniele Suzuki no backstage e na terceira temporada foi substituída por Fernanda Souza.

Diferente dos shows de talentos comuns, The Voice Brasil, seguindo os demais equivalentes pelo mundo, valoriza apenas a voz de um competidor, não julgando a sua aparência ou performance de palco. O  também tem como diferença de outros programas similares ter um artista pronto e não moldá-lo. O diretor-geral, Carlos Magalhães, explica que "todos os participantes são profissionais que já têm experiência".

Abaixo, segue a lista de álbums, EPs e singles lançados por participantes do The Voice Brasil. Trabalhos lançados antes da aparição dos artistas no programa não entram na lista.

Álbums

Álbuns de estúdio

Extended Plays

Singles

Trilhas Sonoras

The Voice Brasil